El nombre Daniel Martín puede referirse a los siguientes hombres españoles:

 Daniel Martín García, cantante pop.
 Daniel Martín Alexandre, futbolista retirado.
 Daniel Martín Fernández, futbolista.
 Daniel Martín Posadilla, piloto de automovilismo. 
 Daniel Martín, actor.
 Daniel Martín, baloncestista.
Como Daniel Martin (sin tilde), puede referirse a:

 Daniel Martin, ciclista irlandés.
 Daniel Alberto Martin, militar argentino.